Екатерининский институт — название нескольких женских учебных заведений в Российской империи:

 Екатерининский институт в Санкт-Петербурге (открыт в 1798 году)
 Московский Екатерининский институт благородных девиц (основан в 1802 году)
 Екатерининский институт в Харькове (основан в 1811 году)

См. также 
 Екатерининское училище